

Палм-Спрінгс — місто, штат Каліфорнія
 Палм-Спрінгс — селище, штат Флорида

Див. також 
 Палм-Спрінгз